

Geografia

Argentina
San Lorenzo (Chaco) — cidade
San Lorenzo (Córdova) — comuna
San Lorenzo (departamento) — na província de Santa Fé
San Lorenzo (Santa Fé) — município da província de Santa Fé

Colômbia
San Lorenzo (Nariño) — município no departamento de Nariño

El Salvador
San Lorenzo (El Salvador) — no departamento de Ahuachapán
San Lorenzo (San Vicente)

Equador
San Lorenzo (cantão) — na província de Esmeraldas

Espanha
Estação San Lorenzo — estação do Metro de Madrid

Municípios
San Lorenzo de Calatrava — na província de Ciudad Real
San Lorenzo de El Escorial — na comunidade autónoma de Madrid
San Lorenzo de la Parrilla — na província de Cuenca
San Lorenzo de Tormes — na província de Ávila

Estados Unidos
San Lorenzo (Califórnia) — região censo-designada

Guatemala
San Lorenzo (San Marcos) — no departamento de San Marcos
San Lorenzo (Suchitepéquez) — no departamento de Suchitepéquez

Honduras
San Lorenzo (Valle) — cidade

Itália

Comunas
San Lorenzo (Calábria) — na região da Calábria
San Lorenzo al Mare — na região da Ligúria
San Lorenzo Bellizzi — na região da Calábria
San Lorenzo del Vallo — na região da Calábria
San Lorenzo di Sebato — na região do Trentino-Alto Ádige
San Lorenzo in Banale — na região do Trentino-Alto Ádige
San Lorenzo in Campo — na região dos Marche
San Lorenzo Isontino — na região do Friuli-Venezia Giulia
San Lorenzo Maggiore — na região da Campania
San Lorenzo Nuovo — na região do Lácio

México
San Lorenzo Tenochtitlán — zona arqueológica olmeca de Veracruz

Nicarágua
San Lorenzo (Nicarágua) — no departamento de Boaco

Panamá
San Lorenzo (distrito do Panamá) — na província de Chiriquí

Peru
San Lorenzo (distrito do Peru) — no departamento de Junín
San Lorenzo (Peru) — capital da província de Datem del Marañón
San Lorenzo de Quinti — na província de Huarochirí

Paraguai
San Lorenzo (Paraguai) — cidade

Porto Rico
San Lorenzo (Porto Rico) — na região Centro-Leste

Edifícios religiosos

Bolívia
Igreja de San Lorenzo de Carangas — em Potosi

Espanha
Igreja de São Lourenço (Pamplona)

Mosteiro e Sítio do Escorial (Monasterio de San Lorenzo de El Escorial) — no município de San Lorenzo de El Escorial, comunidade autónoma de Madrid

Itália
 Basílica de São Lourenço — igreja de Florença construída por Cosmo de Médici

Roma 
 San Lorenzo in Damaso — Basílica
 San Lorenzo in Lucina — Basílica
 San Lorenzo in Miranda (Templo de Antonino e Faustina) — templo romano convertido em igreja
 San Lorenzo fuori le Mura - Basílica
 San Lorenzo in Panisperna ou San Lorenzo in Formoso - igreja

Clubes de futebol
Club Atlético San Lorenzo de Almagro — da Argentina

Club Sportivo San Lorenzo — do Paraguai

Desambiguação
Desambiguações de topônimos